The Miracle Worker ist der Originaltitel folgender Filme:

 Licht im Dunkel (1962)
 The Miracle Worker – Wunder geschehen (2000)

Siehe auch:
 Miracle Workers, Rockband aus Portland (Oregon)
 Miracle Workers (Fernsehserie), US-amerikanische Comedy-Serie